Наджафгулу Раджабали оглы Рафиев () — командир танкового взвода в годы Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

Биография

До войны 
Наджафгулу Рафиев родился 22 марта 1915 года в городе Ордубад (расположен в Нахичеванской Автономной Республике) в семье рабочего. По национальности азербайджанец. После окончания девяти классов учился на курсах шелководства в Тбилиси. Вернувшись в родной Ордубад, работал старшим инспектором коконо-семенной станции. В 1931 году переехал в город Баку. Здесь Рафиев успешно окончил школу ФЗУ, а затем железнодорожный техникум.

В 1935 году был призван в Красную армию и направлен в бронетанковые войска. После прохождения срочной службы остался в армии, поступил в военное училище. Накануне войны окончил Ленинградскую высшую бронетанковую школу. Член КПСС с 1943 года.

Великая Отечественная война 
26 июня 1941 года танкист Рафиев вступил в свой первый бой с фашистами под украинским городом Кременец. В ходе боя он был ранен в голову, но остался в строю. Во время отступления Рафиев отличился во многих боях под украинскими городами Житомиром, Харьковом. Только в одном бою под Полтавой танкисты Рафиева вывели из строя два тяжёлых немецких танка, шесть орудий и более пятидесяти гитлеровских солдат. Во время сражения в районе Матвеева-Кургана Рафиев был ранен в третий раз, и снова не покинул поля боя. Экипаж Рафиева уничтожил вражеский танк, два тяжелых орудия, миномёт и тридцать пять гитлеровских солдат. За мужество и отвагу отважный танкист был отмечен орденом Красной Звезды.

Особо отличился Наджафгулу Рафиев в боях за освобождение Белоруссии. Командир танкового взвода умело организовал действия подразделения во время наступления. 26 июня 1944 года в сражении под Бобруйском танкисты овладели переправой через реку Птичь и, оседлав шоссе Бобруйск — Глуск, перерезали пути отхода противнику. На следующий день, преследуя врага, танковый взвод ворвался в населённый пункт Ленино (Горецкий район Могилёвской области). 8 июля танкисты Рафиева первыми вошли на улицы города Барановичи.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 сентября 1944 года за образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками младшему лейтенанту Рафиеву Наджафу Раджабали оглы присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В 1945 году окончил Высшую офицерскую бронетанковую школу, в 1951 году — Высшую офицерскую школу самоходной артиллерии. С 1956 года майор Рафиев — в запасе. Жил и работал в Баку. Умер 24 декабря 1970 года. Похоронен в городе Баку в Аллее почётного захоронения (Фехри Хиябан).

Награды 
 медаль «Золотая Звезда»;
 орден Ленина;
 орден Красного Знамени;
 три ордена Красной Звезды;
 медали.

Память 
 На родине героя установлен бюст и его именем названа улица в Ордубаде.
 В столице Белоруссии Минске имя Рафиева также носит улица, на одном из зданий которой установлена мемориальная доска.
 В 1969 году Наджафкули Рафиев был удостоен звания почётного гражданина городского посёлка Глуск.

См. также 
 Азербайджан в Великой Отечественной войне
 Список азербайджанцев, удостоенных звания Герой Советского Союза

Литература

Примечания

Ссылки 
 Биография.
 Оружием предков — бить врага.

Командиры взводов в Великой Отечественной войне
Военные Азербайджана
Танкисты Великой Отечественной войны
Члены КПСС
Похороненные на Аллее почётного захоронения в Баку